Il Campionato argentino di rugby a 15 1978  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione della Unión de Rugby de Rosario

Contesto 
 Il 1978 è un anno importante per il rugby argentino. Infatti i "Pumas" si recano in tour in Europa. Strappano uno storico pareggio all', battono il "B" ed il Leinster.  Perdono però sorprendentemente con l'

 La selezione di Buones Aires si aggiudica anche il "Campeonato Juvenil" (under-19)

Tabellone

Risultati

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Interzonale

Semifinali

Finale
 Sistema di punteggio: meta = 4 punti, Trasformazione=2 punti. Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 3 punti.

Collegamenti esterni